Palazzo Bonomi già Casotti Albani – palazzo di Bergamo
 Palazzo Bonomi ex Pezzoli – palazzo di Bergamo